Erstling steht für:

 das erstgeborene Kind, siehe Erstgeburt
 eine Opfergabe der Ersternte, siehe Jahreserstlinge
 Erstlingswerk, die erste Veröffentlichung eines Künstlers, siehe Schaffensphase
 Erstling (Radar), deutsches Radargerät im Zweiten Weltkrieg

Siehe auch:
 Erstlingsfrucht
 Erstlingsschuhe